Bebenin ist der Familienname folgender Personen:

 Aleh Bjabenin (1974–2010), weißrussischer Journalist
 Boris Bebenin (* 1932), sowjetischer Radsportler